Харипур (, ) — многозначный термин.

 Харипур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Харипур — город в Пакистане, расположен в одноимённом округе провинции Хайбер-Пахтунхва.

 Харипур — округ на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Харипур — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Тхакургаон.